Mat '34, driedelig dieseltreinstel van de Nederlandse Spoorwegen, 1934-1964
Plan U, driedelig dieseltreinstel van de Nederlandse Spoorwegen, 1960-2003